Santa Monica kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Mônica, kommun, Paraná, 
 Santa Monica (samhälle), Santa Catarina, Florianópolis,

Mexiko 

 Santa Mónica (ort i Mexiko, Puebla), Cohetzala, 
 Santa Mónica (ort i Mexiko, Delstaten Mexiko), Ocuilan, 
 Santa Mónica (ort i Mexiko, Michoacán de Ocampo, Maravatío), 
 Santa Mónica (ort i Mexiko, Veracruz), Tantoyuca,

USA 

 Santa Monica, ort, Kalifornien, Los Angeles County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar